Gaolong bezeichnet:

 Gaolong (Chaling) (高陇镇), Großgemeinde im Kreis Chaling in der chinesischen Provinz Hunan
 Gaolong (Yanshi) (高龙镇), Großgemeinde der Stadt Yanshi in der chinesischen Provinz Henan
 Gaolong (Lianxi) (高垅乡), Gemeinde im Stadtbezirk Lianxi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Gaolong (Taibai) (高龙乡), Gemeinde im Kreis Taibai in der chinesischen Provinz Shaanxi